Jean-Baptiste is een Franse voornaam die verwijst naar Johannes de Doper. Volgende personen dragen deze naam:

 Jean-Baptiste Accolay, Belgisch componist
 Jean-Baptiste André Godin, Frans ondernemer
 Jean-Baptiste Arban, Frans componist
 Jean-Baptiste-Charles-Joseph Bélanger, Frans wiskundige
 Jean-Baptiste Bernadotte, Frans militair, koning van Zweden
 Jean-Baptiste Bessières, Frans generaal
 Jean-Baptiste Bethune, Belgisch architect
 Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, Frans politicus
 Jean-Baptiste Biot, Frans natuurkundige
 Jean-Baptiste Boussingault, Frans scheikundige
 Jean-Baptiste Brabant, Belgisch politicus
 Jean-Baptiste Bréval, Frans componist
 Jean-Baptiste Buterne, Frans componist
 Jean-Baptiste Carnoy, Belgisch bioloog
 Jean-Baptiste Carpeaux, Frans beeldhouwer
 Jean-Baptiste Cimédart, Frans schrijver
 Jean-Baptiste Claes, Belgisch politicus
 Jean-Baptiste Claes (wielrenner), Belgisch wielrenner
 Jean-Baptiste Colbert, Frans politicus
 Jean-Baptiste Cols, Belgisch advocaat
 Jean-Baptiste Cooreman, Belgisch advocaat
 Jean-Baptiste Coppieters 't Wallant, Belgisch politicus
 Jean-Baptiste Corot, Frans kunstschilder
 Jean-Baptiste d’Ansembourg, Belgisch senator
 Jean-Baptiste d'Omalius-Thierry, Belgisch senator
 Jean-Baptiste de Bethune jr., Belgisch politicus
 Jean-Baptiste de Chaigneau, Frans militair
 Jean-Baptiste De Corte, Belgisch priester
 Jean-Baptiste de Lamarck, Frans bioloog
 Jean-Baptiste Decrolière, Belgisch bisschop
 Jean-Baptiste Del Amo, Frans schrijver
 Jean Baptiste Denis, Frans filosoof
 Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, Frans militair
 Jean-Baptiste Dortignacq, Frans wielrenner
 Jean-Baptiste Drouet d'Erlon, Frans generaal
 Jean-Baptiste Dumas, Frans scheikundige
 Jean-Baptiste Dumonceau, Belgisch generaal
 Jean-Baptiste Eblé, Frans generaal
 Jean-Baptiste Fischer, Frans wielrenner
 Jean-Baptiste Forceville, Belgisch orgelbouwer
 Jean-Baptiste Gautier Dagoty, Frans schilder
 Jean-Baptiste Gellé, Luxemburgs politicus
 Jean-Baptiste Gendebien, Belgisch officier
 Jean-Baptiste Gobel, Frans bisschop
 Jean-Baptiste Gonnet, Frans golfer
 Jean-Baptiste Goynaut, Frans orgelbouwer
 Jean-Baptiste Gramaye, Nederlands historicus
 Jean-Baptiste Grange, Frans alpineskiër
 Jean-Baptiste Greuze, Frans kunstschilder
 Jean-Baptiste Huet, Frans kunstschilder
 Jean-Baptiste Janssens, Belgisch jezuïet
 Jean-Baptiste Joos, Belgisch senator
 Jean-Baptiste Joseph Delambre, Frans wiskundige
 Jean-Baptiste Jourdan, Frans militair
 Jean-Baptiste Kléber, Frans generaal
 Jean-Baptiste Kockaert, Belgisch advocaat
 Jean-Baptiste Krumpholtz, Tsjechisch componist
 Jean-Baptiste Lanszweert, Belgisch politicus
 Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, Frans-Canadees kolonist
 Jean-Baptiste Lebas, Frans politicus
 Jean-Baptiste Lemoyne, Frans beeldhouwer
 Jean-Baptiste Liagre, Belgisch militair
 Jean-Baptiste Loeillet van Gent, Belgisch componist
 Jean-Baptiste Loeillet van Londen, Belgisch componist
 Jean-Baptiste Lully, Italiaans componist
 Jean-Baptiste Maunier, Frans acteur
 Jean-Baptiste Mercier Dupaty, Frans advocaat
 Jean-Baptiste Minne-Barth, Belgisch politicus
 Jean-Baptiste Moens, Belgisch filatelist
 Jean-Baptiste Monchaingre, Frans acteur
 Jean-Baptiste Nijs, Vlaams auteur
 Jean-Baptiste Nompère de Champagny, Frans politicus
 Jean-Baptiste Nothomb, Frans politicus
 Jean-Baptiste Pater, Frans kunstschilder
 Jean-Baptiste Peeters, Belgisch atleet
 Jean-Baptiste Perrin, Frans natuurkundige
 Jean-Baptiste Perroneau, Frans kunstschilder
 Jean-Baptiste Pettens, Belgisch senator
 Jean-Baptiste Pham Minh Mân, Vietnamees geestelijke
 Jean-Baptiste Piron, Belgisch generaal
 Jean-Baptiste Pollin, Belgisch senator
 Jean-Baptiste Poquelin, Frans schrijver
 Jean-Baptiste Regnault, Frans kunstschilder
 Jean-Baptiste Réveillon, Frans ondernemer
 Jean-Baptiste Robie, Belgisch schrijver
 Jean-Baptiste Roeser, Belgisch senator
 Jean-Baptiste Royer, Frans bisschop
 Jean-Baptiste Say, Frans econoom
 Jean-Baptiste Serruys, Belgisch advocaat
 Jean-Baptiste Siméon Chardin, Frans kunstschilder
 Jean-Baptiste Tati Loutard, Congolees schrijver
 Jean-Baptiste Tency, Nederlands kunstschilder
 Jean-Baptiste Thorn, Belgisch politicus
 Jean-Baptiste van de Kerchove, Belgisch priester
 Jean-Baptiste van Loo, Frans ontwerper
 Jean-Baptiste Van Mons, Belgisch scheikundige
 Jean Baptiste Vanmour, Frans schilder
 Jean-Baptiste Wicar, Frans schilder
 Jean-Baptiste Willermoz, Frans mysticus

Jongensnaam